Flée kan syfta på:
 Flée, Côte-d'Or
 Flée, Sarthe